Fayette County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Fayette County (Alabama) – okres státu Alabama
 Fayette County (Georgie) – okres státu Georgie
 Fayette County (Illinois) – okres státu Illinois
 Fayette County (Indiana) – okres státu Indiana
 Fayette County (Iowa) – okres státu Iowa
 Fayette County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Fayette County (Ohio) – okres státu Ohio
 Fayette County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Fayette County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Fayette County (Texas) – okres státu Texas
 Fayette County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie

Související články 
 Lafayette County (rozcestník)